Velayos ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Velayos (Ávila), Gemeinde in der Provinz Ávila, Region Kastilien-León, Spanien

Velayos ist der Familienname folgender Personen:

 Javier Velayos (* 1987), spanischer Fußballspieler